Nagyalmás steht für:
 den ungarischen Namen der Ortschaft Almașu Mare im Kreis Alba in Rumänien
 den ungarischen Namen der Gemeinde Almaș im Kreis Arad in Rumänien, siehe Almaș (Arad)